

Cinema 
 Strings – cortometraggio d'animazione del 1991 diretto da Wendy Tilby
 Strings – film del 2004 diretto da Anders Rønnow Klarlund

Informatica 
 strings – comando Unix

Musica 
 Strings – gruppo musicale pop rock pakistano
 Strings – rapper americana
 Strings – album degli Strings del 1990
 Strings – EP di Kristin Hersh del 1994